Die Abkürzung YSU steht für:

 Youngstown State University
 Staatliche Universität Jerewan (Yerevan State University)
 Summerside Airport (IATA-Code)

YSU